Party Pooper Pants (Bob, el Aguafiestas en Latinoamérica, o también conocido como Fiesta en Casa de Bob Esponja) es un episodio especial de doble duración de Bob Esponja, producido por Nickelodeon.

El episodio se estrenó en los Estados Unidos el 17 de mayo de 2002 durante la tercera temporada.

Argumento 
En este episodio, Bob Esponja consigue una Caja para Fiestas y decide planear una fiesta e invitar a todo el mundo. Él tiene pánico cuándo el primer huésped, Patricio, llega 40 segundos tarde, pero finalmente todo el mundo llega. Cuándo deja la habitación de abrigo pensando que la fiesta está fuera de control mientras todo el mundo se divierte e intenta leer cómics. Después de que se cae afuera accidentalmente la policía lo envía preso, pero cuándo regresa Patricio le dice que fue la mejor fiesta.

Reparto (inglés)

 Tom Kenny como Bob Esponja, Gary el Caracol, Parche el Pirata
 Bill Fagerbakke como Patricio Estrella
 Rodger Bumpass como Calamardo Tentáculos
 Clancy Brown como Eugene H. Cangrejo
 Carolyn Lawrence como Arenita Mejillas

Referencias 

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002